Чемпіонат України з футболу 1993-94 — третій чемпіонат України і перший, в якому київське «Динамо» не отримало серйозного конкурента.

На відміну від попереднього чемпіонату, коли доля чемпіонства вирішилася в останньому турі, цього сезону перемога «Динамо» не викликала сумнівів задовго до фінішу. Сильно здав «Дніпро», відкотившись на четверте місце. Його місце намагався зайняти «Шахтар», але вигравши 16 з 17 домашніх матчів, гірники постійно мали проблеми на виїзді, здобувши лише чотири перемоги.

Але перш ніж переконливо виграти чемпіонство, «Динамо» пройшло через великі організаційні негаразди. Влітку 1993 року в клубі була серйозна фінансова криза і період боротьби за владу, в результаті чого контроль над клубом перейшов від Віктора Безверхого до його бізнес-партнера Григорія Суркіса, який згодом стабілізував клубні фінанси.

На футбольному ж полі у киян розпочалася зміна поколінь, якій судилося в майбутньому призвести до побудови зіркового складу кінця 90-х років. Головний тренер Михайло Фоменко почав ставити в основний склад вихованця динамівської школи Владислава Ващука, а згодом Йожеф Сабо, який змінив Фоменка після першого кола, зробив своїм основним голкіпером ще одного молодого динамівця Олександра Шовковського.

За весь чемпіонат «Динамо» зазнало лише однієї поразки — від «Шахтаря» на виїзді за п'ять турів до кінця. «Шахтар», який вперше посів другу сходинку, тоді ще мав дуже низьку підтримку вболівальників. Середня відвідуваність домашніх матчів гірників склала лише близько 3600 глядачів.

За результатами сезону вищу лігу залишили два клуби, які колись були серед найуспішніших в Україні, — старожил вищої ліги СРСР «Металіст» і учасник останнього чемпіонату СРСР у першій лізі «Буковина».

Учасники чемпіонату 

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 18 команд:

 — команди, що у попередньому чемпіонаті виступали у першій лізі.

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: друга ліга
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: перехідна ліга
 Кубок України з футболу 1993—1994
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1993—1994

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 3-й чемпионат Украины-1993/94 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1993-1994 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1993-94 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)

1993 у футболі
1994 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
1993 в українському спорті
1994 в українському спорті